O Breguet Br.521 Bizerte é um modelo de hidroavião de reconhecimento produzido pela Breguet. Teve uma versão civil denominada Breguet Br.530 Saigon.

Bibliografia
 Jackson, Robert, The Encyclopedia of Military Aircraft, Paragon, 2002. ISBN 0-7525-8130-9
 Green, William (1968). Warplanes of the Second World War, Volume Five, Flying Boats. London: Macdonald. pp. 6–9. ISBN 978-0-356-01449-4.

521
Aviões produzidos na França
Aviões militares de patrulha
Aviões militares de busca e salvamento
Aviões militares a pistão
Hidroaviões militares
Aviões civis de transporte de passageiros
Aviões civis a pistão
Hidroaviões civis
Aviões da Segunda Guerra Mundial

Aviões trimotor
Aeronaves com primeiro voo em 1933